Шая́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Маєнн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 250 км на захід від Парижа, 125 км на північний схід від Нанта, 19 км на північний захід від Лаваля.

Демографія

Економіка

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Шайян на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Маєнн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Маєнн